

Прізвище 
Шарро́н () — французьке прізвище, утворене від слова charron («стельмах»)
 Гі Шаррон ( 1949) — канадський хокеїст
 Луїза Шаррон ( 1951) — суддя Верховного суду Канади
 П'єр Шаррон (1541—1603) — французький філософ

Топоніми 

 Шаррон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Шаррон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез

Див. також 
 Шарон
 Charron — французька автобудівельна фірма, що існувала в 1901—1918 рр.